Gironi ima više značenja:
 Gironi, Asti
 Gironi, Pistoia